Рогачі — родина комах з ряду Жуків

Рогачі — село, Берестейська область, Березівський район, Селецька сільська рада.
 Рогачі — село, Берестейська область, Ляховицький район, Островська сільська рада.
 Рогачі — село, Вітебська область, Полоцький район, Фариновська сільська рада.
 Рогачі — село, Гродненська область, Гродненський район, Подлабенська сільська рада.
 Рогачі — село, Гродненська область, Гродненський район, Індурська сільська рада.
 Рогачі — село, Гродненська область, Щучинський район, Лядська сільська рада.

Рогачі (Роґаче) — село, Сім'ятицький повіт, Підляське воєводство

Рогачі — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Рогачі — село, Ружинський район, Житомирська область

Див. також 
 Рогачів
 Рогач (значення)